USS Perkins je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Perkins (DD-26) 
 USS Perkins (DD-377) 
 USS Perkins (DD-877)

Perkins